Amerikai Egyesült Államok
Power (Montana)
Power (Nyugat-Virginia)
Power megye (Idaho)